Gilliam (Luisiana)
Gilliam (Missouri)
Condado de Gilliam

Desambiguações de topônimos